«Третий день» () — британско-американский телевизионный мини-сериал в жанре фолк-хоррора, созданный Феликсом Барреттом и Деннисом Келли. Премьера сериала в США состоялась 14 сентября 2020 года на канале HBO и в Великобритании 15 сентября 2020 года на канале Sky Atlantic.

Сюжет 
Сериал состоит из трёх взаимосвязанных частей. Первая, «Лето», снятая режиссером Марком Манденом, рассказывает о Сэме (Джуд Лоу), который попадает на таинственный остров  у побережья Англии и сталкивается с группой островитян, стремящихся любой ценой сохранить свои традиции.

Вторая часть сериала «Осень» была показана в формате 12-часового прямого эфира событий на острове. Онлайн-трансляция должна была позволить зрителям «Третьего дня» «вжиться» в происходящую историю. Во второй части снялись Джуд Лоу и другие члены актерского состава сериала. Одну из ролей сыграла певица Флоренс Уэлч.

Третья часть сериала «Зима», снятая режиссером Филиппой Лоуторп, рассказывает о Хелен (Наоми Харрис), которая приезжает на остров в поисках ответов, но её прибытие ускоряет борьбу за решение судьбы Оси.

В ролях

Список серий

Производство 
О начале работы над проектом стало известно в июне 2019 года. Съёмки начались в июле того же года в Великобритании, на острове  и его дамбе. Премьера состоялась 14 сентября 2020 года на канале HBO.

Восприятие 
Рецензенты отмечают чрезмерную загадочность сюжета сериала. Британское издание The Sun даже собрало в отдельной публикации высказывания зрителей, возмущённых недосказанностью. По мнению обозревателя «Газеты.ру» Павла Воронкова, «Третий день» — «один из самых необычных и запоминающихся проектов года».

Комментарии

Источники

Ссылки 
 «Третий день» с Джудом Лоу: психоделический хоррор на британском острове

Телесериалы Великобритании 2020-х годов
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2020 году
Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2020 году
Телесериалы США, завершённые в 2020 году
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Телевизионные мини-сериалы США
Драматические телесериалы Великобритании
Драматические телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Англии
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала HBO
Программы телеканала Sky Atlantic